Zu den Strecken des früheren Fahrplanfelds 872 (Wil SG–Wattwil–Ebnat-Kappel–Nesslau-Neu St. Johann) siehe:

 Toggenburgerbahn (Wil–Ebnat-Kappel)
 Bodensee-Toggenburg-Bahn (Ebnat-Kappel–Nesslau-Neu St. Johann)

800…